Aschbach est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Aschbach, ville de Rhénanie-Palatinat
 Aschbach (Sarre),

Aschbach-Markt, commune de Basse-Autriche

Aschbach, commune du Bas-Rhin

Homonymie de toponyme